Ramón Ignacio Méndez peut désigner :

Toponymes

Ramón Ignacio Méndez : l'une des 14 paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 Ramón Ignacio Méndez : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme